

События 

 Коронован шотландский король Роберт II — первый король Шотландии из династии Стюартов (правил 1371—1390).
 Город Калуга впервые упомянут в грамоте великого литовского князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею.
 Преподобным Димитрием основан Спасо-Прилуцкий монастырь близ Вологды.
 Май — восстание чесальщиков шерсти в Перудже. Июль — восстание шерстяников в Сиене. Образовано правительство «тощего народа» во главе с Франческо д’Аньоло. Отряды богатых горожан разбили восставших и устроили резню в Сиене.
 Сербо-македонское войско подходит к Адрианополю.
 26 сентября — Марицкая битва между ополчением балканских народов и турками-османами. Победа турок в битве на реке Марице. Разорение турками Македонии.
 Согласно летописям, в конце лета (Княжество Московское):
 В Солнце видны были черные места, подобные гвоздям и долговременная засуха произвела туманы, столь густые, что днем в двух саженях нельзя было разглядеть лица человеческого; птицы, не смея летать, станицами ходили по земле. Сия тьма продолжалась около двух месяцев. Луга и поля совершенно иссохли; скот умирал; бедные люди не могли за дороговизною купить хлеба.
 1371—1389 — князь Сербии Лазарь Хребелянович.
 Начало правления князя Марко.
 На обратном пути Иоанна V Палеолога задержали венецианцы, требуя уплаты долгов. Андроник, сын Иоанна, ничем не помог ему. Младший сын Иоанна Мануил выплатил все долги. Вернувшись, Иоанн отстранил Андроника от престола и сделал наследником Мануила.
 Армия и флот Чампы повели наступление на Вьетнам. Столица Вьетнама Виджайя взята и опустошена.
 14 декабря — московский воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский победил Олега Ивановича Рязанского в битве при Скорнищеве.
 Из Большой Орды к великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому выехал «муж честен», видный татарский знатный мурза, Солохмир, получивший титул боярина рязанского, за которого была выдана княжна рязанская Анастасия Ивановна — родоначальники дворянских родов: Апраксины, Абутайловы, Базаровы, Вердеревские, Дувановы, Кончеевы, Крюковы, Пороватые, Ратаевы, Ханыковы, Чеботарёвы и Шишкины.
 Из Большой Орды выехал старший брат мурзы Солохмира, хан Эду-хан — родоначальник дворянского рода Хитрово.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1371 году
 30 декабря — Василий I Дмитриевич, великий князь московский и владимирский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1371 году
 22 февраля — Давид II, король Шотландии из династии Брюсов.

1371 год на Руси в иллюстрациях Лицевого летописного свода

См. также

Примечания